Смбатя́н () — армянская фамилия

Известные носители:
 Смбатян, Армен Багратович (род. 1954) — армянский музыкант и дипломат.
 Смбатян, Геворк Степанович (1801—1846 или 1847) — последний управляющий Армянской области, полковник.
 Смбатян, Месроп (1833—1911) — армянский филолог, историк и священнослужитель.
 Смбатян, Сергей Арменович (род. 1987) — основатель, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного Молодёжного Оркестра Армении и Детского оркестра UNICEF.

См. также 
 Сумбатов